Скотт Вайпер (англ. Scott Wiper; род. 22 июля 1970, Гранвилл, Огайо, США) — американский режиссёр, сценарист и актёр. Наиболее известен как автор сценария к фильму «Средь бела дня» (2012), в главных ролях снимались Брюс Уиллис и Сигурни Уивер.

Биография и карьера 
Родился в небольшом городе Гранвилл в штате Огайо. Окончил Уэслианский университет.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Персоналии по алфавиту
Режиссёры США
Сценаристы США
Актёры США
Выпускники Уэслианского университета
Родившиеся 22 июля
Родившиеся в 1970 году
Родившиеся в округе Ликинг
Киноактёры США